Pristis perotteti, conhecido popularmente como peixe-serra, é uma espécie de peixe da família Pristidae. Pode atingir 6,5 m de comprimento e pesar 590 kg. É uma espécie ovovivípara. Ocorre nas águas tropicais e ambientes estuarinos do Oceano Atlântico, do Mar Mediterrâneo e do Oceano Pacífico central.

Encontra-se em declínio populacional na área entre os Estados Unidos e América Central e também no Atlântico sul, estando criticamente ameaçado de extinção. Sua captura e comércio já são proibidos no Brasil desde 2004.

perotteti
Peixes descritos em 1841
Fauna do Ceará
Pristidae